Lam pode ser:

 LAM, fabricante de veículos.
 Lam: Cidade na Alemanha.
 LAM: Sigla de companhia aérea moçambicana.
 Lam Dong: Província do Vietnã.
 Wilfredo Lam''': Artista cubano.

Desambiguação